Polistomorpha är ett släkte av steklar. Polistomorpha ingår i familjen Leucospidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glanssteklar
Polistomorpha